— книга, написанная японским писателем Ватару Цуруми и впервые опубликованная 4 июля 1993 года издательством «Ота». Было продано более миллиона копий. Книга содержит подробные описания способов самоубийства.

Содержание книги 
На страницах книги детально описываются 10 способов самоубийства, среди которых повешение, смерть от электрического тока и самосожжение. Приводится сравнение этих способов по таким показателям, как болезненность, быстродействие и получаемые телесные повреждения. Книга содержит рекомендации по выбору места самоубийства и советы, как избежать обнаружения. Приводится информация о знаменитых самоубийцах. Книга иллюстрирована графиками и комиксами в стиле манга.

Реакция публики 
Книга не была запрещена японскими властями.

Некоторые префектуры Японии охарактеризовали книгу как вредную для молодёжи, что повлекло за собой ограничение продажи книги несовершеннолетним. В 1999 году власти Токио рассматривали вопрос об ограничении продаж книги, но она всё ещё находится там в свободной продаже. Отсутствие запрета в Японии объясняется двумя основными факторами: либеральными в части издания книг законами Японии и отсутствием табу на самоубийство в японской культуре.

Известны несколько случаев, когда книгу находили рядом с телами самоубийц (в том числе школьников). Книгу обвиняли в росте числа самоубийств в лесу Аокигахара у подножья Фудзиямы, так как издание характеризует его как «идеальное место, чтобы умереть». Однако ни один самоубийца не оставил какого-либо сообщения, в котором бы однозначно говорилось, что способ уйти из жизни он выбрал именно благодаря «Полному руководству по самоубийству». Тем не менее, по словам основательницы токийского отделения «Befrienders Worldwide» , к ним поступали звонки от людей, которые пытались покончить с собой, следуя инструкциям из книги.

После активной критики и дискуссий автор впоследствии выпустил вторую книгу, , в которой он опубликовал письма фанатов и гневные отклики, которые он получил. Вторая книга несколько помогла перенести внимание общественности к разнообразным ситуациям, провоцирующим некоторых людей совершить самоубийство, и споры в конце концов затихли. Позже, в ноябре 1994 года издательство «Ота» опубликовало книгу  .

В 2003 году , вдохновлённый книгой, снял фильм .

В 2017 году Арзгирский районный суд Ставропольского края признал книгу «информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

См. также 
 , 
 ,

Примечания 

Самоубийства в Японии
Книги 1993 года
Литература на японском языке
Книги о самоубийстве